Raute bezeichnet

 Raute, Rhombus, eine geometrische Figur (ebenes Viereck, bei dem alle vier Seiten gleich lang sind)
 Raute (Symbol), diverse Schriftzeichen, Symbole und Dekorationsfiguren
 das Schriftzeichen #; siehe Doppelkreuz (Schriftzeichen)
 Rautentaste, ein Bestandteil der Telefontastatur
 Raute (Heraldik), ein Quadrat bis mittlerer Rhombus spitzgestellt
 Rauten (Ruta), Pflanzen aus einer Gattung der Rautengewächse (Rutaceae), speziell die Weinraute (eine Garten- und Heilpflanze)
 Raute (Knotenpunkt), eine spezielle Bauform eines Knotenpunktes im Straßenbau
 RauteMusik, ein deutsches Internetradio

Raute ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Raute (1865–1943), deutscher Buchdrucker und Journalist
 Gustav Raute (1859–1946), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Hartwig von Raute, deutscher Minnesänger
 Karl Raute (1910–1989), hessischer Politiker (SPD), Abgeordneter des Hessischen Landtags

Siehe auch: 
 Rautenkranz
 Michaelis-Raute (Hautoberflächenrelief der weiblichen Anatomie)
 Merkel-Raute